Sieloff ist der Familienname von:

 Anke Sieloff (* 1965), deutsche Opern-, Operette-, Musical- und Chansonsängerin in der Stimmlage Sopran
 Anna Sieloff (* 1992), US-amerikanische Fußballtorhüterin
 Klaus-Dieter Sieloff (1942–2011), deutscher Fußballspieler
 Patrick Sieloff (* 1994), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Werner Sieloff (1898–1974), deutscher Maler und Grafiker